

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 29, w tym 9 podstawowych
 Zielona – część miasta Brzeszcze
 Zielona – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Zielona – część miasta Kalety
 Zielona – część miasta Krzeszowice
 Zielona – część miasta Sułkowice
 Zielona – część miasta Warszawa, w dzielnicy Wesoła
 Zielona – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Krzczonów 
 Zielona – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia 
 Zielona – część wsi Dąbrowica w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin
 Zielona – część wsi Pietrzejowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca
 Zielona – część wsi Konary w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Mogilany
 Zielona – część wsi Wrząsowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne
 Zielona – część wsi Mstów w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Zielona – część wsi Poręba Dzierżna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Zielona – przysiółek wsi Głębowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Zielona – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza 
 Zielona – część wsi Pamięcice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica 
 Zielona – część wsi Siedliszowice w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Zielona – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Zielona – część wsi Niewiarów w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Zielona – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń 
 Zielona – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Krasne 
 Zielona – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Zielona – osada leśna w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Jemielnica
 Zielona – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek 
 Zielona – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Zielona – część wsi Węgierska Górka w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Węgierska Górka
 Zielona – część wsi Pępice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Zielona – przysiółek wsi Teodorów w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce

Miejscowości na Ukrainie 
 Zielona  - wieś w rejonie wołoczyskim, obwodu chmielnickiego
 Zielona – wieś w rejonie nadwórniańskim, obwodu iwanofrankowskiego
 Zielona - wieś w rejonie buczackim obwodu tarnopolskiego
 Zielona – wieś w rejonie czortkowskim, obwodu tarnopolskiego
 Zielona – wieś w rejonie husiatyńskim, obwodu tarnopolskiego
 Zielona – wieś w rejonie horochowskim, obwodu wołyńskiego

Cieki wodne 
 rzeka Zielona (dopływ Oławy)
 rzeka Zielona (dopływ Jeziorki)

Inne 
 Zielona – dzielnica miasta Lubliniec

Zobacz też 
Dąbrowa Zielona, Zielona Chocina, Zielona Góra, Zielona Huta, Zielona Wieś, Zielona Łąka